Die Division 1 1996/97 war die 59. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 9. August 1996 mit dem Eröffnungsspiel FC Nantes Atlantique gegen AS Monaco (1:3) und endete am 24. Mai 1997.

Als Aufsteiger kamen SM Caen, Olympique Marseille und der AS Nancy aus der Ligue 2 dazu. Die Saison als Meister beendete der AS Monaco und wurde damit Nachfolger von AJ Auxerre. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Monaco und Paris Saint-Germain. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der FC Nantes, Girondins Bordeaux, Auxerre, der SC Bastia und Olympique Lyon sowie der FC Metz und Racing Straßburg über den Coupe de la Ligue. Am UEFA Intertoto Cup der Folgesaison nahm HSC Montpellier teil. Über den Coupe de France sicherte sich OGC Nizza die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Division 2 absteigen mussten Caen, Nancy, OSC Lille und Nizza.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft AS Monaco

Torschützenliste

Siehe auch 
 Division 2 1996/97
 Coupe de France 1996/97
 Championnat National 1 A 1996/97

Weblinks 
 Übersicht auf der Homepage der Ligue 1
 Spiele und Tabelle auf weltfussball.de

1996/97
Fußballsaison 1996/97